Miasto śmierci – film z 1991 roku
 Miasto śmierci – film z 2006 roku